Auf kurze Distanz ist der Name folgender Filme:

 Auf kurze Distanz (1986), US-amerikanischer Film von James Foley
 Auf kurze Distanz (2016), deutscher Fernsehfilm von Philipp Kadelbach